Ligueux ist der Name zweier Orte in Frankreich:

 ehemalige Gemeinde Ligueux (Dordogne)
 Gemeinde Ligueux (Gironde)